Grębocin (Koejavië-Pommeren)
 Grębocin (Klein-Polen)
 Grębocin (West-Pommeren)